Jaan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Yuan, ö, Papua Barat, 
 Desa Jaan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar